Леонид Александрович Алимов () — российский , актер.

Биография

Алимов Леонид Александрович родился 24 сентября 1970 года в городе Фролово Волгоградской области. В 1990 г. поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова (ныне — РГИСИ) на актёрско-режиссёрский курс Льва Додина, который окончил в 1995 году.

С 1994 по 2004 гг. работал в Академическом Малом драматическом театре (Театр Европы, Санкт-Петербург).

Сотрудничал со многими театрами Санкт-Петербурга:
 Малый Драматический театр.
 Театр «Приют Комедианта».
 Театр «Балтийский Дом».
 Театр "Особняк".
 Театр на Васильевском.
 Александринский Театр.
 Более 30 постановок осуществлены Л.А.Алимовым. Его спектакли с успехом идут в театрах С-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Великого Новгорода, Караганды, Лиможа ( Франция). Много лет Л.А.Алимов сотрудничал с ведущими театральными коллективами КНР.

С апреля 2018 года — главный режиссёр театра им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)

Семья 
 Отец: Алимов Александр Васильевич (1936—2007)
 Мать: Алимова (Губина) Валентина Киреевна (1940—2016)
 Брат: Алимов Евгений Александрович (р. 1963)
 Жена: Алимова (Горловецкая) Жанна Даниловна

Театральные работы - актерские. 
 И. Гончаров «Жизнь Ильи Ильича» — Обломов, реж. И. Коняев;
 Ж-Б. Мольер «Проделки Скапена» — Жеронт, реж. И. Коняев;
 Ж-Б. Мольер «Тартюф» — Оргон, реж. А. Прикотенко;
 А. Чехов «Пиль» — Обтомперанский, реж. И. Коняев;
 Т. Уайлдер «Долгий Рождественский обед» — Родерик, реж. С. Каргин;
 Ю. Мисима «Парчовый барабан» — Поэт, реж. В. Туманов;
 П. Шерешевский, «Как ты belle…» — Гурам, реж. П. Шерешевский;
 М. МакДонах «Калека с острова Инишмаан» — Джонни, реж. Б. Чакринов;
 Ф. Сологуб «Вертеп» («Мелкий бес») — Рутилов, реж. Р. Смирнов;
 Братья Пресняковы «Изображая жертву» — Сысоев, реж. И. Коняев;
 Я. Вишневский «Одиночество в сети» — 10 ролей, реж. Г. Барановский;
 М. Булгаков «Мастер и Маргарита» — Берлиоз, реж. И. Вайткус;
 М. МакДонах «Лейтенант» — Донни, реж. А. Утеганов;
 А. Платонов «Чевенгур» — Бог, реж. Л. Додин;
 С. Каледин «Гаудеамус» — Фиша Ицкович, реж. Л. Додин;
 «Клаустрофобия» — Председатель, реж. Л. Додин;
 А. Чехов «Пьеса без названия» — Слуга, реж. Л. Додин;
 Д. Макдональд «Невесомая принцесса» — Король, реж. Колотова;
 Д. Привалов «Люди древнейших профессий» — Первый, реж. В. Михельсон;
 А. Чехов «Чайка» — Тригорин, реж. Й. Вайткус;
 В. Ерофеев «Москва — Петушки» — Веничка, реж. А. Жолдак;
 М. Горький «Дети солнца» — Вагин, реж. В. Туманов;
 М. Булгаков, В. Хаунин — «Не верю!!!…» — Иван Васильевич — реж. Р. Сотилли;
 О. Мухина — «Таня — Таня» — Охлобыстин — реж. В. Туманов;
 Л. Улицкая — «Зелёный шатёр» — Чибиков — реж. А. Бубень;
 Я. Реза — «Бог резни» — Мишель Валлон — реж. А. Бубень;
 А. Грибоедов — «Горе уму» — Фамусов — реж. А. Белинский
 У. Шекспир — «Гамлет» — Полоний — реж. В. Фокин
 Н. В. Гоголь — «Ревизор» — Ляпкин-Тяпкин — реж. В. Фокин
 У. Шекспир — «Макбет» — Макбет — реж. Люк Персеваль
 У.Шекспир — " Сон в летнюю ночь " — Ник Мотовило/ Пирам — реж. С.Пуркарете
 А.Конан-Дойл — " Шерлок Холмс " — Профессор Мориарти — реж. И.Коняев
 М.Булгаков — " Зойкина квартира " — Гусь — Ремонтный — реж. Ю.Ядровский
 А.Островский — " Таланты и Поклонники " — Нароков — реж. И.Райхельгауз
 Н.Гоголь — " Тарас " — Тарас — реж. С.Потапов.

Фильмография 
 2001 Практикантка | фильм 6
 2003 Я всё решу сама — 2. Голос сердца :: Бо Бо
 2003 Я всё решу сама — 1. Танцующая на волнах :: Бо Бо
 2004 Улицы разбитых фонарей-6 :: Курбанов, следователь
 2004 Одиночный выстрел | 22-я серия
 2004 Своя чужая жизнь :: Продюсер
 2004 Мангуст-2 :: Охранник Давида Ивановича
 2004 Дорогой гость | 7-я серия
 2004 Агентство НЛС-2 :: Шахов
 2005 Пираты XXI века | 4-я серия
 2005 Улицы разбитых фонарей-7 :: Магомет Курбатов
 2005 Чужие окна | 17-я серия
 2005 Брежнев ::Писатель
 2005 Братва :: Гугуцэ :: Главная роль 1-12я серия
 2006 Час пик :: Антонио Лучини
 2006 Старые дела :: Артем Викторович Сорин, продюсер. 7-я серия
 2006 Синдикат :: Ресторатор
 2006 Морские дьяволы — 1 :: Офицер спецназа
 2006 Мне не больно :: Олигарх (нет в титрах)
 2006 Мечта :: Ассириец
 2006 Контора :: Режиссёр
 2006 Адвокаты призрака | 6-я серия
 2007 Слепой-3 :: Семён Блюмкин
 2007 Программа убивать | Фильм № 1
 2007 Преступление и наказание :: Кох
 2007 Последнее путешествие Синдбада :: Хамид, хозяин отеля
 2007 Литейный, 4 (1-й сезон)
 2008 Предприниматель (не был завершён) :: Мексиканец
 2008 Не думай про белых обезьян | Don’t Think About White Monkeys :: Амбал
 2008 Дорожный патруль 2 :: Черкасов
 2008 Конкурент | фильм 5
 2008 Дилер :: Гурген
 2008 Подделка | 5-я серия
 2008 Гончие — 2 :: Фикрет
 2008 До первой крови | 1-й фильм
 2008 Августейший посол :: Ллойд
 2008 Без единой остановки | 21-я серия
 2009 Смерть Вазир-Мухтара :: Мирза Якуб
 2009 Прянички :: Пётр Красильников
 2009 Правило лабиринта :: Арам
 2009 Отставник :: Жилец
 2009 Литейный (3-й сезон) :: Вахтанг
 2009 Виртуоз | Серия 11
 2009 Ещё не вечер :: Стас Силаев, американец
 2009 Клетка для совы | Фильм № 6
 2009 Вербное воскресенье :: Тофик Гусейнов, директор рынка
 2010 ППС :: Тигран
 2010 Гаишники (Россия, Украина) :: Клиент № 2
 2010 Последний патрон | Фильм № 9
 2010 Slove. Прямо в сердце :: Макаров
 2011 Тайны следствия −10 :: Сурен Рубенович Фарманян
 2011 Горячие следы | Фильм № 1
 2011 Счастливчик Пашка :: Гарик
 2011 Небесный суд :: Махмуд
 2011 Настоящие :: Кабулов
 2011 Наркотрафик :: Карло Родригес, наркобарон
 2011 Презентация | Фильм № 4
 2011 Старые связи | Фильм № 10
 2011 Ментовские войны-6 :: Гусейнов, начальник 107-го отделения милиции
 2011 Банда | Фильм № 1
 2011 Защита свидетелей :: Баги Агарагимов, бизнесмен
 2011 В твоих глазах :: Неверов, криминальный бизнесмен
 2011 Беглец :: Водитель КамАЗа
 2012 Хмуров :: Зиновий Александрович Шильман
 2012 Провинциал :: Григорий Ашотович, хозяин автосервиса
 2012 Кремень :: Фарид, хозяин кафе
 2012 Агент особого назначения-3 :: Александр Геннадьевич, банкир
 2012 Телохранитель | Фильм № 5
 2013 Улицы разбитых фонарей-13 :: Чардаш
 2013 Собачья смерть | 11-я серия
 2013 Позывной «Стая» :: Саидов
 2013 Лекарство против страха :: Рафаэл, отец Лианы
 2014 Наставник (телесериал) :: Хозяин кафе
 2014 Аз воздам :: Георгий Тадеев
 2014 Тальянка; Даниил Девиджиев, главный режиссёр театра
 2015 Чума: Батыр, хозяин ювелирного «рынка»
 2015—2016 Такая работа: Вадим Орешкин, майор ОСБ
 2015—2016 Такая работа : Вадим Орешкин
 2015 Мойша — брат Лёнчика | Фильм № 1
 2015 Три счастливых женщины: Эдуард Левонович, хозяин ресторана
 2015 Морские дьяволы. Смерч-3 : Филонов
 2015 Капкан для генерала | Фильм № 1
 2015 Белая стрела. Возмездие : Армен
 2015 Убийцы на «Доверие» | 8-я серия
 2015 Парень с нашего двора | 53-я серия
 2015 Мёртвая хватка | 54-я серия
 2016 Королевство красоты | 93-я серия
 2016 Запрещенные игры | 94-я серия
 2017 Инспектор Купер. Невидимый враг : Мурадов
 2017 Жадность | Фильм № 5
 2016 Что и требовалось доказать; Роберт Галимов, бизнесмен
 2016 Королевство красоты | 93-я серия
 2016 Запрещенные игры | 94-я серия
 2017 Алмазный эндшпиль; Аман Русланович Купцов, криминальный бизнесмен
 2018 Мажор-3: Хасанов
 2018 Реализация: Руслан
 2018 История одного назначения: Толстяк
 2019 Тёмная сторона света: Аркадий Ильич Бринёв
 2019 Конь изабелловой масти: Цыганский барон
 2020 Улики из прошлого. Роман без последней страницы: Гебарян
 2020 Тайны следствия-20.Тройной прыжок | Фильм № 7.
 2021 Вертинский: Морфесси
 2021 Голая в пальто (короткометражный): Михаил.
 2022 Янычар: Посол Турции
 2022 Бизнес-план счастья : Михаил Ефимович Гинзбург.

Режиссёрские работы 

 «Сталин.Ночь» (по произведениям В. П. Некрасова) — Театр «Балтийский Дом»(Санкт-Петербург)
 Д.Агрон — «Дворик»- Независимый Театральный Проект (С-Петербург).
 «Встретились — поговорили…» (по произведениям С. Довлатова) — Театр «Балтийский Дом»
 Л.Толстой — «Воскресение» — «Театр № 13» г. Гуанчжоу. Китай.
 Л.Герш — «Эти свободные бабочки…» — Театр на Васильевском (Санкт-Петербург)
 Е.Унгард — «День Космонавтики» — Театр «Балтийский Дом» (Санкт-Петербург)
 «Наш Дом» — «Театр № 13» г. Гуанчжоу. Китай.
 «Анекдот» — по пьесам А.Вампилова — Театр «Балтийский Дом» (Санкт — Петербург)
 А.Володин — «Пять Вечеров» — Нанкинский Городской Драматический Театр — (г. Нанкин. Китай).
 Б.Пастернак — " Доктор Живаго " — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)
 А.Солженицын — «Матренин двор» — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)
 М.Булгаков — «Театральный роман» -Театр «Балтийский Дом» (Санкт-Петербург)
 « Я вернулся в мой город…» — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)
 А.Осецки — «Вкус черешни» (автор сценической версии; художественный руководитель проекта)-Продюсерский центр "Невский ".
 И. А. Гончаров — «Обломов» — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург).
 Э.Т.В. Гофман — «Тайны парижских бриллиантов» (по новелле «Мадмуазель Скюдери») — Калининградский областной драматический театр.
 Е.Унгард — «Самая счастливая» — Калининградский областной драматический театр.
 А. П. Чехов — «Дуэль» — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)
 Ги де Мопассан — «Мопассан. Истории». Théâtre de L’Union (Франция. город Лимож. Совместно с Лиможской Театральной Академией).
 «Двадцать минут с ангелом» (первая часть дилогии по произведениям А.Вампилова) — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (С-Петербург).
 К. Дютюрон — " Беглянки " — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (С-Петербург).
 А.Вампилов — „ Старший сын “ - Карагандинский русский драматический театр им. К. С. Станиславского. Казахстан.
 Ш. де Лакло - „ Опасные связи “. Ростовский Академический Молодёжный театр.Ростов - на -Дону!
 К.Рубинский - " Осторожно, танго ". С-Петербург.
 Е.Гришковец - " Весы " .Новгородский Академический театр им Ф.М.Достоевского (Великий Новгород).
 К. Дютюрон — " Беглянки " — Воронежский Академический драматический театр им.А.М.Кольцова

Призы и награды 
 Номинант на высшую театральную премию Санкт-Петербурга — „Золотой софит“ за роль Джонни в спектакле „Калека с острова Инишмаан“ в постановке Б. Чакринова. Театр-фестиваль „Балтийский Дом“
 2011 — лауреат премии „Золотой софит“ в номинации „ Лучший актёрский дуэт“ — Владас Багдонас (Венедикт) и Леонид Алимов (Венечка) — за дуэт в спектакле „Москва-Петушки“ в постановке Андрея Жолдака. Театр-фестиваль „Балтийский дом“.
 2013 — лауреат премии „Золотой софит“ в номинации „Лучший актёрский ансамбль“. Спектакль „Зелёный шатёр“. в постановке Анджея Бубеня,Театр-фестиваль»Балтийский дом".

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Леонида Алимова
 Страница актёра на сайте театра Балтийский дом
 Участие в передаче «Морозоустойчивость» на канале ТВ100
 Интервью Л.Алимова газете Метро (от 15 ноября 2010 г.)
 Интервью Л.Алимова газете Метро (от 14 октября 2009 г.)
 «Жизнь-Театр» о спектакле «Сталин. Ночь» в постановке Леонида Алимова. (от 15 октября 2013 г.)
 Интервью Л.Алимова журналу Time Out Петербург (от 15 мая 2013 г.)
 Сюжет о спектакле Сталин. Ночь на телеканале 100тв в передаче «Невское время» (от 18 октября 2013 г.)
 Интервью Л.Алимова Эхо Москвы (от 25 октября 2013 г.)
 Культурная среда — актёр театра и кино Леонид Алимов на радио «Фонтанка ФМ» (от 24 марта 2014 г.)
 Интервью Л.Алимова в программе «Сегодня — Санкт-Петербург» на канале НТВ (от 30 мая 2014 г.)
 Интерфакс о премьере комедийного спектакля «Дворик» (от 9 сентября 2014 г.)
 Телеканал «Культура» о премьере спектакля «Воскресенье» в китайском Гуанчжоу (от 4 сентября 2015 г.)